Příjmení Středa nosí více osobností:

 Jan IX. ze Středy (kolem 1310–1380) – biskup, spisovatel a kancléř Karla IV.
 Leoš Středa (1963–2022) – český lékař
 Ludvík Středa (1928–2006) – český spisovatel
 Martin Středa (1587–1649) – slezský jezuita, teolog a historik
 Miroslav Středa (1945–2021) – český herec
 Pepa Středa (Josef; * 1964) – český fotograf

Externí odkazy